«Carly’s Song» — композиция, написанная в 1993 году музыкальным проектом Enigma. Композиция вошла в саундтрек к фильму 1993 года «Щепка».

Список композиций

Promotional DJ - CD Single [2 Tracks](USA) 
 Carly’s Song
 Carly’s Song [Jam & Spoon remix]

Maxi-CD Single (Австралия) 
 Carly’s Song (3:47)
Carly’s Song [Jam & Spoon remix] (6:31)
 Carly’s Loneliness (3:13)
Carly’s Song [Instrumental] (4:00)

12" Single Promo (USA)
 A:Carly’s Song [Jam & Spoon remix]
 B:Carly’s Song [LP version]
  Carly’s Song [Instrumental]
  Carly’s Loneliness [LP version]

12" Single (USA)
 A:Carly’s Song [Jam & Spoon remix]
 B:Carly’s Song [LP version]
  Carly’s Song [Instrumental]
  Carly’s Loneliness [LP version]

Песни Enigma
Синглы 1993 года
Песни по алфавиту
Песни 1993 года
Песни, написанные Михаэлем Крету